Al-Mundhir, ett av grekerna i formen Alamundaros återgivet namn på åtskilliga vasallfurstar av ghassanidernas och lachmidernas dynastier. Bland dessa märks:

 Al-Mundhir I ibn al-Nu'man, furste över lachmiderna (regent 418–462)
 Al-Mundhir II ibn al-Nu'man, furste över ghassanierna (regent 453–472)
 Al-Mundhir II ibn al-Mundhir, furste över lachmiderna (regent 490–497)
 Al-Mundhir III ibn al-Nu'man, furste över lachmiderna, kung över Hira 503/5–554
 Al-Mundhir III ibn al-Harith, furste över ghassanierna, ståthållare i Syrien 569–581
 Al-Mundhir IV ibn al-Mundhir, furste över lachmiderna (regent 574–580)
 Al-Mundhir av Córdoba (omkring 842–888), emir över Córdoba
 Al-Mundhir bin Sawa regent över Bahrain i början av 700-talet
 Al-Mundhir ibn Said (886–966), andalusisk teolog och jurist